Il singolare  del Gastein Ladies 2012 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 2012.

La detentrice del titolo è María José Martínez Sánchez, ma ha deciso di non partecipare.

Alizé Cornet ha sconfitto in finale Yanina Wickmayer per 7-5, 7-61.

Teste di serie

 Julia Görges (primo turno)
 Yanina Wickmayer (finale)
 Ksenija Pervak (semifinale)
 Carla Suárez Navarro (secondo turno)

  Petra Martić (primo turno)
  Irina-Camelia Begu (secondo turno)
  Alizé Cornet (campionessa)
  Johanna Larsson (quarti di finale)

Qualificate

  Dia Evtimova (secondo turno)
  Jana Čepelová (primo turno)

  Chichi Scholl (quarti di finale) 
  Richèl Hogenkamp (secondo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 
 

Gastein Ladies 2012